Eredivisie (1975/1976) była 20. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Ruud Geels, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 29 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1976 w Holandii
1975 w Holandii